

Карабай — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область

Карабай — назва села Дятлівка Совєтського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 Карабай — назва села Річне Совєтського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року